Arrêté royal, en Belgique ;
 Arrêté royal, aux Pays-Bas.